Feldarmeekorps (FAK) bezeichnet folgende Einheiten der Schweizer Armee:

 Feldarmeekorps 1
 Feldarmeekorps 2
 Feldarmeekorps 3
 Feldarmeekorps 4